Mwanza peut être :
 Mwanza, ville portuaire de Tanzanie et la capitale de la région de Mwanza ;
 Mwanza, région de Tanzanie ;
 Mwanza, ville du Malawi ;
 District de Mwanza, district du Malawi ;
 Mwanza, localité du territoire de Malemba-Nkulu dans le Haut-Lomami au Congo-Kinshasa ;
 Mwanza, nom de famille :
 Billy Mwanza, footballeur zambien ;
 Fiston Mwanza Mujila, écrivain congolais ;
 Jean Mwanza, homme politique congolais, ministre provincial de l’Intérieur du Kasaï-Occidental ;
 John Mwanza Muloji, footballeur congolais ;
 Mwanza Nangunya, médecin congolais et ministre provincial de la Santé du Sud-Kivu ;
 Rachel Mwanza, actrice congolaise.
 Mwanza-Ngoma, rivière du Kasaï-occidental au Congo-Kinshasa.